Aviamotornaja – stazione della Linea Kalininskaja-Solncevskaja della Metropolitana di Mosca
 Aviamotornaja – stazione della Linea Bol'šaja kol'cevaja della Metropolitana di Mosca